Gawèye steht für:

 Gawèye (Goroubankassam), Weiler in der Gemeinde Goroubankassam in Niger
 Gawèye (Gothèye), Weiler in der Gemeinde Gothèye in Niger
 Gawèye (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger